

Ізабел — місто, штат Канзас
 Ізабел — місто, штат Південна Дакота

Див. також 
 Ізабела